Lauderdale House steht für:

 Lauderdale House (East Lothian), Herrenhaus in Dunbar, East Lothian, Schottland
 Lauderdale House (London), Gebäude und Kunstzentrum in London